Ванк:
 Ванк — армянское название села Ванклу (Вянгли) в Нагорном Карабахе.
 Ванк  (Чинарлы) — село в Ходжавендском районе Азербайджана. 
 Ванк — два села в Кельбаджарском районе Азербайджана.
 Ванк — село в южной части Сюникской области в Армении.
 Ванк — село в Исмаиллинском районе Азербайджана.